Gerbino est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jean Gerbino (1876-1966), maître céramiste français
 (né en 1953), humoriste américain
 (né en 1983), musicien et compositeur argentin
 (né en 1987), joueur italien de football

Homonymie de patronyme